Los  son animales ficticios pertenecientes al manga y anime One Piece.

Características 
Son muy similares a los caracoles y su tamaño varía entre cinco y treinta centímetros, aunque algunos alcanzan tamaños superiores al metro y medio. En su estado natural se comunican mediante ondas de radio, lo que fue aprovechado para desarrollar diversos medios de comunicación mediante la implantación de dispositivos electrónicos en su concha. De esta forma se establece una simbiosis en la que los Den Den Mushi actúan como máquinas al servicio de las personas a cambio de seguridad y alimento.

Cada ejemplar es personalizado por su propietario, por lo que existe una gran heterogeneidad. Mientras permanecen colgados tienen una apariencia adormilada, mientras que durante una conversación imitan los gestos del interlocutor.

Den Den Mushi significa literalmente insecto de transferencia eléctrica, y proviene de las palabras , que significa teléfono, y , que significa insecto, referido principalmente a gusanos o babosas. En la adaptación al español se tradujo como Caracolófono.

Tipos

Den Den Mushi normal 
El tipo más común suele ser fijo, ya que es demasiado grande para llevarlo cómodamente, pero su alcance es muy grande y le permite comunicar islas y barcos muy distantes. En su forma más simple apenas se le añade un micrófono con un dispositivo de llamada, pero se le suelen añadir dispositivos auxiliares para mejorar su alcance y utilidades. También pueden utilizarse como máquinas de fax, si se adjunta el correspondiente accesorio.

Ko Den Den Mushi 
Un tipo pequeño y portátil que se utiliza para establecer llamadas locales, dado que su alcance es limitado.

 significa cría en japonés.

Kuro Den Den Mushi 
Un tipo negro, muy pequeño y sin concha que se utiliza para interceptar conversaciones entre otros ejemplares. Constituyen una subraza que prefiere el espionaje a la comunicación.

 significa negro en japonés.

Silver y Golden Den Den Mushi 
Son un tipo muy especial utilizado para solicitar la Buster Call. Cada almirante de la marina posee un Golden Den Den Mushi, que parece estar hecho de oro y posee un único botón. Al pulsar dicho botón, se activa el Silver Den Den Mushi en los cuarteles generales de la marina y da la alarma.

 y  significan en inglés plateado y dorado, respectivamente.

Kanshi Den Den Mushi 
Son la adaptación para vídeo de los Den Den Mushi. Todos los que se han mostrado hasta la fecha poseen una antena y constan de varios ejemplares que graban imágenes y sonido y los transmiten a un gigantesco Den Den Mushi central, que los reproduce en monitores.

 significa vigilancia en japonés.

Shiro Den Den Mushi 
Un tipo blanco y raro que emite ondas que bloquean cualquier intercepción de los Kuro Den Den Mushi, por lo que se usan para evitar sus espionajes.

 significa blanco en japonés.

Apariciones destacables 
El capítulo 127 del manga se titula Den Den Mushi porque en él Crocodile llama al de Mr. 3 y conversa con Sanji creyendo que es su subordinado.
El Kuro Den Den Mushi aparece cuando la tripulación de Smoker intercepta la conversación entre Sanji y Crocodile. Se escuchaba entrecortado y fragmentado, por lo que se creyó que los piratas Sombrero de Paja y Baroque Works.
Se mencionan en dos SBS: en el del capítulo 173, volumen 19, Oda declara que los Den Den Mushi no son máquinas sino insectos y define los normales, los portátiles y los negros; en el del capítulo 391, volumen 41, responde a una pregunta sobre el Den Den Mushi cuyo micrófono Sanji destruye en el capítulo 367 diciendo que no le dañó dado que carecen de ellos en su estado natural.
Los Kanshi Den Den Mushi aparecieron por primera vez cumpliendo la función de cámaras de vigilancia en Impel Down. Poco después otro equipo cubrió la batalla en los cuarteles generales de la marina transmitiendo la batalla a unas pantallas gigantes situadas en el archipiélago Sabaody.
El Shiro Den Den Mushi aparece en el capítulo 593, cuando Monkey D. Dragon se pone en contacto con Emporio Ivankov.

One Piece